Yeghegis kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Yeghegis (vattendrag), Vajots Dzor, 
 Yeghegis (ort), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar